What If? (рус. Что (было бы) если?):

Литература 
 «What If—» — рассказ Айзека Азимова
 What If? — антология эссе в жанре контрфактической истории
 What If — серии комиксов издательства Marvel Comics
 What If? — канадский журнал о популярной культуре
 What If...? — антология научной фантастики под редакцией канадской писательницы Моники Хьюз
 What if? — книга Рэндела Манро, основанная на разделе What If? сайта xkcd.com

Музыка 
Альбомы
 What If — альбом группы Dixie Dregs и заглавная песня этого альбома
 What If? — альбом группы Emerson Drive и заглавная песня этого альбома
 What If... — альбом группы Mr. Big
 What If — сольный альбом бывшего гитариста Styx Томми Шо и заглавная песня этого альбома («Remo’s Theme (What If)»)
 What If… — альбом группы Burns Blue

Песни
 What If — песня Дины Гариповой
 What If — песня группы 112
 What If — песня группы Creed
 What If — совместный сингл шведской группы Friends и Дарина Зэньяра
 What If — песня Джейсона Деруло
 What If — песня Кейт Уинслет
 What If — песня Рибы Макинтайр
 What If — песня Колби Кэйллат
 What If — песня Алии с альбома Aaliyah
 What If — песня из саундтрека к фильму «Чита Гёрлз в Индии», исполняемая актрисой Эдриен Бейлон
 What If? — песня Эй Джей Маклина с альбома Have It All
 What If — композиция Армина ван Бюрена с альбома Imagine
 What If — песня Эшли Тисдейл с альбома Guilty Pleasure
 What If — песня группы Coldplay с альбома X&Y
 What If — песня Эмили Отем с альбома Enchant
 What If — песня Эсме Дентерс с альбома Outta Here
 What If — песня группы Simple Plan с альбома Simple Plan

Наука и бизнес 
 Анализ «что-если» (What If analysis) — другое название анализа чувствительности
 Диаграмма «что-если» (What if chart) — визуальный инструмент для моделирования результатов взаимодействия нескольких факторов
 WHAT IF software — программный пакет для моделирования и визуализации объектов и процессов на молекулярном уровне
?What If! — международная компания, базирующаяся в Лондоне.